Limnocnida är ett släkte av nässeldjur. Limnocnida ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Limnocnida